Kritija može biti:

 Kritija (460. pr. Kr. – 403. pr. Kr.), sofist, jedan od tridesetorice tirana u Ateni;
 Kritija (dijalog), Platonov filozofski spis.